Agios Vasileios (Achaea), een plaats in de Griekse gemeente Patras
 Agios Vasileios (Corinth), een plaats in de Griekse gemeente Corinth
 Agios Vasileios (Cyprus), een plaats op Cyprus
 Agios Vasileios (Rethymnis), (Grieks: Άγιος Βασίλειος of Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης), sinds 2011 een Griekse fusiegemeente op Kreta